Списак народних хероја чије презиме почиње на слово Ј, за остале народне хероје погледајте Списак народних хероја:

 Савка Јаворина Вујовић (1918–2002) Орденом народног хероја одликована 9. октобра 1953. године.
 Анте Јакић (1914–1942) за народног хероја проглашен 27. јула 1953. године.
 Велимир Јакић (1911–1946) за народног хероја проглашен 21. децембра 1951. године.
 Алберт Јакопич (1914–1996) Орденом народног хероја одликован 22. јула 1953. године.
 Павле Јакшић (1913–2005) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године.
 Вида Јанежић Вилма Лучка (1914–1944) за народног хероја проглашена 21. јула 1953. године.
 Владо Јанић Цапо (1904–1991) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године.
 Радисав Јанићијевић (1917–1943) за народног хероја проглашен 6. јула 1953. године.
 Грга Јанкес (1906–1974) Орденом народног хероја одликован 24. јула 1953. године.
 Благоја Јанков Мучето (1911–1944) за народног хероја проглашен 10. октобра 1951. године.
 Блажо Јанковић (1910–1996) Орденом народног хероја одликован 10. јула 1953. године. 
 Бошко Јанковић (1910–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Вељко Јанковић (1911–1974) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Глиша Јанковић (1913–1944) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Јово Јанковић (1919–1942) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године.
 Равијојла Јанковић Рава (1919–1944) за народног хероја проглашена 20. децембра 1951. године. 
 Филип Јанковић (1886–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Лизика Јанчар Мајда (1919–1943) за народног хероја проглашена 27. новембра 1953. године.
 Раде Јањанин (1919–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Обрен Јањушевић (1923–1944) за народног хероја проглашен 6. јула 1953. године.
 Данило Јауковић (1918–1977) Орденом народног хероја одликован 13. марта 1945. године.
 Суљо Јахић (1922–1942) за народног хероја проглашен 23. јула 1952. године.
 Фадил Јахић Шпанац (1910–1942) за народног хероја проглашен 13. марта 1945. године.
 Радуле Јеврић (1911–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Предраг Јевтић Драган (1913–1943) за народног хероја проглашен 25. октобра 1943. године.
 Машо Јелић (1908–1944) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Милован Јелић (1914–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Душан Јереб (1908–1943) за народног хероја проглашен 21. јула 1953. године.
 Душан Јерковић (1914–1941) за народног хероја проглашен 22. септембра 1944. године.
 Мате Јерковић (1915–1980) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године.
 Драго Јерман (1919–1998) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Мирко Јерман (1912–1987) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Душан Јечменић (1911–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Милан Јешић Ибра (1914–1986) Орденом народног хероја одликован 2. октобра 1953. године.
 Ђоко Јованић (1917–2000) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године.
 Раде Јованић (1913–1943) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године.
 Блажо Јовановић (1907–1976) Орденом народног хероја одликован 10. јула 1952. године.
 Божидар Јовановић (1919–1998) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Жикица Јовановић Шпанац (1914–1942) за народног хероја проглашен 6. јула 1945. године.
 Здравко Јовановић (1909–1943) за народног хероја проглашен 6. јула 1953. године.
 Иса Јовановић (1906–1983) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Јосип Јовановић (1917–1942) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Мирко Јовановић (1923—1977) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Мирослав Јовановић (1915–1943) за народног хероја проглашен 6. децембра 1953. године.
 Петар В. Јовановић Комирићанац (1911–1944) за народног хероја проглашен 6. јула 1953. године.
 Петар М. Јовановић (1917–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Раде Јовановић Радован (1904–1941) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Радивоје Јовановић Брадоња (1918–2000) Орденом народног хероја одликован 15. децембра 1949. године.
 Радован Јовановић (1917–1944) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Радоје Јовановић (1916–1943) за народног хероја проглашен 10. јула 1953. године.
 Сава Јовановић Сирогојно (1926–1944) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године.
 Стеван Јовановић Стевица (1916–1941) за народног хероја проглашен 14. децембра 1949. године.
 Илија Јовановски Цветан (1921–1944) за народног хероја проглашен 2. августа 1952. године.
 Милорад Јованчевић (1916–1942) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Ратомир Јовић Душко (1915–1944) за народног хероја проглашен 9. октобра 1953. године.
 Слободан Јовић (1918–1944) за народног хероја проглашен 30. априла 1946. године.
 Павле Јовићевић (1910–1985) Орденом народног хероја одликован 7. јула 1953. године.
 Петар Јовићевић (1913–1941) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Олга Јовичић (1920–1942) за народног хероја проглашена 20. децембра 1951. године.
 Ратко Јовичић (1919–1991) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Десимир Јововић (1905–1985) Орденом народног хероја одликован 7. јула 1953. године.
 Раде Јовчевски Корчагин (1919–1943) за народног хероја проглашен 8. октобра 1953. године.
 Милан Јока (1922–1991) Орденом народног хероја одликован 20. децембра 1951. године.
 Марко Јокић (1914–1944) за народног хероја проглашен 24. јула 1953. године.
 Саво Јоксимовић (1913–1980) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Анте Јонић (1918–1942) за народног хероја проглашен 7. августа 1942. године.
 Јосиф Јосифовски Свештарот (1915–1943) за народног хероја проглашен 5. јула 1951. године.
 Кузман Јосифовски Питу (1915–1944) за народног хероја проглашен 29. јула 1945. године.
 Вера Јоцић (1923–1944) за народног хероја проглашена 20. децембра 1951. године.
 Радисав Југовић Бако (1915–1943) за народног хероја проглашен 20. децембра 1951. године.
 Мартин Јужна (1919–1943) за народног хероја проглашен 27. новембра 1953. године.
 Анте Јурјевић Баја (1913–2001) Орденом народног хероја одликован 27. новембра 1953. године.
 Јосип Јутриша (1920–1944) за народног хероја проглашен 9. фебруара 1953. године.

Напомене

Референце

Литература